Ian Hamilton – angielski poeta i krytyk literacki
 Ian Hamilton – angielski generał
 Ian Hamilton Finlay – szkocki poeta konkretny